Jack King peut désigner :

 Jack King, pseudonyme d'un auteur de roman d'espionnage ;
 Jack King (1895-1958), réalisateur et animateur pour Warner Bros. et Disney ;
 Jack King (1928-2011), joueur de football australien pour les Footscray ;
 Jack Lester King (1934-1983), généticien américain.